

Фамилия 
 Бекиш, Иван Дмитриевич (1892—1981) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады.
 Бекиш, Освальд-Ян Леонович (род. 1978) — белорусский футболист, тренер.
 Бекиш, Сергей Вацлавович (1938—2010) — советский и белорусский учёный-иммунолог.

Имя 
 Галимов, Бекиш (род. 1937) — работник советского сельского хозяйства, колхозник, старший чабан колхоза имени Курманова, Герой Социалистического Труда.